Dolmen van Guadalperal, een prehistorisch monument in de Spaanse regio Extremadura
 Dolmen de Santa Cruz, een prehistorisch monument in de Spaanse regio Asturië
 Hunebed, een type prehistorische grafkamer